Moustier kan syfta på följande platser:

Belgien 

 Moustier (ort i Belgien), Vallonien, Province du Hainaut,

Frankrike 

 Moustier-Ventadour, departementet Corrèze i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Moustier, kommun i Département du Lot-et-Garonne, 
 Moustier-en-Fagne, kommun i departementet Nord, 

Robotskapade Belgienförgreningar